Argelia peut désigner trois communes colombiennes :
 Argelia (Antioquia)
 Argelia (Cauca)
 Argelia (Valle del Cauca)

Argelia en espagnol et Argélia en portugais désignent l'Algérie.